Арминия — олицетворение Германии и названные в честь неё:
 Арминия — тауншип в Пенсильвании, США.
 «Арминия» — немецкий футбольный клуб из Билефельда.
 «Арминия» — немецкий футбольный клуб  из Ганновера.